Défense Interarmées était une revue française consacrée au thème de la défense et de la sécurité.

Généralités 

Le magazine français Défense Interarmées, édité par Défense Éditions, apparaît en 1975. Il aborde la thématique de la sécurité et de la défense en France et à l’étranger.

Journalistes

Correspondants permanents

Publications

Voir aussi

Source

Notes et références

Liens externes 

Presse consacrée à l'aéronautique
Presse mensuelle disparue en France
Presse militaire en France
Titre de presse créé en 1975
Titre de presse disparu en 1981